Osoby o tym nazwisku:
 Brian Epstein – brytyjski menadżer muzyczny
 Henryk Epstein – polski malarz pochodzenia żydowskiego z École de Paris
 Jeffrey Epstein – amerykański finansista
 Józef Epstein – polski bankier, filantrop
 Józef Epstein – francuski komunista i działacz ruchu oporu
 Magdalena Maria Epstein – katolicka duchowna, pielęgniarka
 Robert Epstein – amerykański psycholog